Tanjung Priok (onderdistrict), onderdistrict van Noord-Jakarta
 Tanjung Priok (plaats), plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Jakarta